Úžice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Úžice (okres Kutná Hora), gemeente in okres Kutná Hora
 Úžice (okres Mělník), gemeente in okres Mělník